Хесус Фернандес Кольядо (; 11 июня 1988, Мадрид) — испанский футболист, вратарь клуба «Волунтари».

Карьера 
Хесус начинал свою карьеру в скромной команде «Адарве», а затем побывал в молодёжных командах «Вильярреала» и «Хетафе». В 2009 году он присоединился к «Нумансии», но провёл всего пять встреч, выступая в основном за дубль. В 2010 году Хесус перебрался в «Кастилью», в составе которой стал победителем Сегунда B. За «Реал Мадрид» он дебютировал 21 мая 2011 года, заменив Ежи Дудека в последнем матче сезона против «Альмерии» (8:1).

4 августа 2014 года «Леванте» объявил о переходе Хесуса, ставшего лишь четвёртым вратарём в «Реале». Контракт с игроком был подписан на два года с возможностью продления ещё на два.

Достижения 
 Чемпион Сегунды B: 2011/12
 Обладатель Кубка Испании: 2010/11, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Испании: 2012
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2013/2014
 Чемпион Румынии: 2018/19

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Нумансия»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Кадис»
Игроки ФК «Культураль Леонеса»
Игроки ФК «ЧФР» Клуж
Игроки ФК «Панетоликос»
Игроки ФК «Сепси»
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «Волунтари»